XCO har flera betydelser:
 XCO (ibland XC) används inom cykelsporten som förkortning för Cross Country, en tävlingsform för mountainbikecyklister. Fredrik Kessiakoff tog 2006 Sveriges första VM-medalj i denna gren, när han i Rotoura, Nya Zeeland placerade sig som trea.
 inom elektroniken står det för Crystal Controlled Oscillator det vill säga en kristallstyrd oscillator.

Cykelsport
Elektronik